Vicenç Navarro puede referirse a:

 Vicenç Navarro López (1937-), politólogo y sociólogo español; o
 Vicenç Navarro Romero (1888-1979) catedrático de la Escuela Superior de Bellas Artes.